Der Begriff Laufgraben bezeichnet:

generisch:
 Laufgraben (Grabenkrieg), im Stellungskrieg einen vor Beschuss gedeckten Verbindungsweg zur Stellung
 speziell die Approche (Sappe) und Tranchée
 auf manchen großen historischen Segel-Kriegsschiffen einen spezieller Verbindungsgang unterhalb der Wasserlinie
 ein Bau-Detail an Orgeln, durch das Luft zugeführt wird

Gewässer:
 Laufgraben, Quell- und Oberlauf des Luciekanales in Sachsen-Anhalt nahe Ziemendorf, Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt.
 Laufgraben (Nidda) oder Dottenfeldgraben, Entwässerungskanal zur Nidda bei Sossenheim, kreisfreies Frankfurt am Main, Hessen; siehe Flüsse in Frankfurt am Main#Niddazuflüsse
 Laufgraben (Tanger), Zufluss des Tanger in Sachsen-Anhalt

Straße:
 Laufgraben, Straße in Hamburg

Im Laufgraben ist der Titel
 eines Romans von Eva von Baudissin
 eines Gemäldes von Wilhelm Sauter